Сафро́нов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Сафронов Віктор Сергійович (1917—1999) — радянський астроном
 Сафронов Володимир Костянтинович (1934—1979) — радянський боксер, олімпійський чемпіон.
 Сафронов Євген Віталійович (1982) — російський хокеїст, нападник.
 Сафронов Кирило Олексійович (1981) — російський хокеїст, захисник.
 Сафронов Нікас Степанович (1956) — радянський і російський художник.
 Сафронов Олександр Васильович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Сафронов Олександр Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сафронов Павло Степанович —  український радянський бібліотекар, директор Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.
 Сафронов Станіслав Олександрович (1956) — український політик, мер Дніпродзержинська.
 Сафронов Юрій Петрович (1956) — радянський футболіст

Географічні назви

 Сафронов — аул в Аскизькому районі Хакасії

Див. також 
 Брати Сафронови
 Софронов

Примітки 

Російські прізвища